Wenqing kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wenqing (socken i Kina, lat 26,91, long 102,92), Sichuan, 
 Wenqing (socken i Kina, lat 26,75, long 102,91), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar